Il singolare del torneo di tennis Almaty Cup 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Sebastián Decoud che ha battuto in finale Alex Bogomolov, Jr. 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Denis Istomin (secondo turno)
 Michail Elgin (primo turno)
 Michail Kukuškin (quarti di finale)
 Mariano Puerta (quarti di finale)

 Łukasz Kubot (primo turno)
 Sebastián Decoud (Campione)
 Alex Bogomolov, Jr. (finale)
 Alexander Flock (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Almaty Cup 2008